Клер Джонстон (, 1940—1987) — теоретикиня феміністичного кіно. Вона написала основоположні нариси про побудову ідеології в масовому кіно (голлівудське та європейське авторське кіно).

Роботи 

 «Women's Cinema as Counter-Cinema» (1973) in: Claire Johnston (ed.), Notes on Women's Cinema, London: Society for Education in Film and Television, reprinted in: Sue Thornham (ed.), Feminist Film Theory. A Reader, Edinburgh University Press 1999, pp. 31–40
 «Feminist Politics and Film History», Screen 16, 3, pp. 115–125
 (Editor), The work of Dorothy Arzner: Towards a Feminist Cinema, London: British Film Institute, 1975

Див. також 
 Теорія феміністичного кіно
 Жіноче кіно
 Жіночий фільм
 Лора Малві
 Пем Кук

Примітки 

Померли 1987
Народились 1940
Теоретики кіно
Британські феміністки